BSV peut faire référence à :
 Bulletins de santé des végétaux, des documents d’informations techniques sur les végétaux ;
  ;

en sport
 BSV 92 Berlin, un club omnisports allemand basé à Berlin ;
 BSV 07 Schwenningen, un club allemand de football localisé à Villingen-Schwenningen dans le Bade-Wurtemberg ;
 BSV Cottbus-Ost, un club allemand de football localisé dans la ville de Cottbus dans le Brandebourg ;
 BSV Kickers 1946 Emden, un club de football allemand basé à Emden ;
 BSV 98 Bayreuth, un club sportif allemand localisé à Bayreuth en Bavière.